Климент (Климе) Размов е български революционер, деец на Македонската федеративна организация (МФО).

Биография 
Климент Размов е роден в град Охрид, тогава в Османската империя в големия български род Размови. След обявяването на Хуриета през 1908 година участва в тържествено посещение на Охрид заедно с Александър Протогеров, д-р Димитър Точков, Славчо Бабаджанов и Григор Василев.

През Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение, в 4-та и нестроева рота на 6-а Охридска дружина.

Учи право в Софийския университет. През 1919 година се включва в Неутрално-обединителната комисия заедно с Владимир Ковачев, Никола Ризов, Никола Иванов, П. Киров, Милан Дамянов, Христо Татарчев, Методи Поппандов и други. В 1922 година минава на страната на Македонската федеративна организация и влиза в ръководството ѝ. Председател е на Софийския окръжен комитет на Българската социалдемократическа партия (широки социалисти).

На първата тримесечна конференция на МФО Размов осъжда участието на ВМРО в Деветоюнския преврат. Размов е отвлечен и убит от дейци ВМРО. Най-вероятно от Мито Джузданов.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Дейци на Македонската федеративна емигрантска организация
Български революционери от Македония
Македоно-одрински опълченци
Български юристи от Македония
Жертви на политически убийства в България
Български социалисти
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение
Климент